Джавлан Гусейнов (; ; 24 июня 1991 года) — узбекистанский футболист, защитник индонезийского клуба Борнео.

В 2012—2014 годах выступал за ферганское «Нефтчи Фергана». В 2015—2016 годах выступал за клуб «Андижан» из одноимённого города. В 2017 году перешёл в тайский «Чаинат Хорнбилл». Во второй половине 2017 года выступал за джизакскую «Согдиану».В 2019 году стал игроком индонезийского клуба «Борнео».

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Согдиана»
Игроки ФК АГМК